Japanan (Cawas)
 Japanan (Gudo)
 Japanan (Kemlagi)
 Japanan (Mojowarno)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing